Lermer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Lermer (1894–1964), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Stephan Lermer (* 1949),  deutscher Psychologe, Psychotherapeut, Coach, Autor und Redner

Siehe auch:
 Lärmer